Batalha de Adrianópolis (324) — entre as forças de Constantino e Licínio durante a guerra civil do fim da tetrarquia
 Cerco de Adrianópolis (377) — parte da guerra entre o exército romano de Valente e os rebeldes tervíngios de Fritigerno
 Batalha de Adrianópolis (378) — entre o Império Romano, comandado pelo imperador Valente e as tribos germânicas comandadas por Fritigerno
 Cerco de Adrianópolis (378) — tentativa gótica de capturar a cidade após a vitória em Adrianópolis
 Cerco de Adrianópolis (813) — parte das guerras entre o Império Bizantino contra o cã búlgaro Crum
 Batalha de Adrianópolis (1205) — entre o Império Búlgaro e as forças cruzadas do Império Latino
 Batalha de Adrianópolis (1913) — batalha da Primeira Guerra dos Bálcãs

Além destas, houve batalhas em Adrianópolis em 718, 914, 1003, 1094, 1254, 1255, 1355 e 1829.

Desambiguações de guerras e batalhas
Edirne